Santa Pau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Pau (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Santa Pau (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar